Compositie VIII (De koe), een schilderij van Theo van Doesburg
Compositie IX, een schilderij van Theo van Doesburg (dit schilderij wordt soms aangeduid als Compositie VIII)